kontrola - pojęcie z zakresu językoznawstwa
 kontrola administracyjna
 kontrola autorytatywna
 kontrola cen
 kontrola dokumentów
 kontrola dostępu
 kontrola finansowa
 kontrola jakości
 kontrola kapitału
 kontrola parlamentarna
 kontrola parzystości
 kontrola państwowa
 kontrola parlamentarna
 kontrola podatkowa
 kontrola prokuratorska
 kontrola resortowa
 kontrola robotnicza
 kontrola rodzicielska
 kontrola ruchu lotniczego
 kontrola skarbowa
 kontrola społeczna
 kontrola techniczna
 kontrola zarządcza

 Kontrola – polski serial telewizyjny

fa:هدایت (ابهام‌زدایی)
pt:Controle
ru:Контроль